Stams ist der Name folgender Orte:
 Stams, eine Gemeinde in Tirol
 Stams GR, ein Ortsteil der Gemeinde Trimmis im Kanton Graubünden

Stams bezeichnet:
 Stift Stams, ein Kloster in Stams in Tirol
 Stams (Film), österreichischer Dokumentarfilm von Bernhard Braunstein (2023)

Stams ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Stams (1898–1973), deutscher Politiker (SPD), schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter
 Werner Stams (1927–2022), deutscher Kartograf und Geograf